Meppelerdiep (kanaal), een Nederlands kanaal dat loopt van Meppel tot Zwartsluis
Meppelerdiep (waterschap), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Drenthe